Dette er en liste over fodboldspillere fra AaB, dvs. fodboldspillere, som har spillet mindst en kamp for (eller er i den nuværende spillertrup) hos den danske fodboldklub AaB. 

Listen viser for hhv. den nuværende spillertrup og de tidligere spillere hvilken spillerpositionen (fx målmand eller angriber) spillerne har haft, hvilken periode spillerne har spillet for klubben, antallet af kampe og antallet af mål samt om vedkommende har været årets spiller. Endelig er der oplysning om spillerens nationalitet.

Nuværende spillere 
Spillere er senest opdateret 01. december 2018.
Kampe og mål senest opdateret 01. december 2018.

Tidligere spillere 

Listen er primært bygget ud fra AaB's Oldtimers spillerdatabase .

Eksterne henvisninger 
 AaB fodbolds nuværende spillertrup 
 AaB Oldtimers spillerdatabase 

 
Lister over sportsudøvere